Yakami bezeichnet:
 einen Landkreis in der Präfektur Ōsaka: Yakami-gun (Ōsaka)
 einen Landkreis in der Präfektur Tottori: Yakami-gun (Tottori)
 ein japanisches Lehen: Yakami (Han)